Phaeodactylium är ett släkte av svampar. Phaeodactylium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeodactylium